Monotheist — пятый и последний альбом швейцарской метал-группы Celtic Frost, записанный в период с 2002 по 2005 год, и выпущенный 29 мая 2006 года на лейбле Century Media Records. Продюсером альбома был Петер Тэгтгрен.

Monotheist первый после распада группы в 1992 и до воссоединения в 2001 году альбом, и первый за 16 лет альбом Celtic Frost. Записывался в течение 3-х лет, с 2002 по 2005 год. В записи принимали участие двое участников из классического состава CF, а именно Том Уорриор и Мартин Эрик Эйн. А также в записи альбома принимали участие гитарист Эрол Унала и барабанщик Франко Сеса. Среди приглашённых музыкантов были Лиза Миддельхауфе из симфо-метал группы Xandria (вокал в песне Drown In Ashes), Равн из норвежской блэк-метал группы 1349 (бэк-вокал в песне Temple Of Depression), Simone Vollenweider (бэк-вокал в песнях Obscured, Temple Of Depression и вокал в Incantation Against You), Сатир из Satyricon (вокал в Synagoga Satanae), Петер Тэгтгрен из Hypocrisy (бэк-вокал в Synagoga Satanae).

Звук на альбоме мало похож на тот, который был на предыдущих релизах группы и отличается гораздо более низким гитарным строем. Диск характерен мрачной, депрессивной атмосферой. Жанр пластинки включает в себя множество поджанров экстремального метала и его можно охарактеризовать как смесь из дум-метала, готик-метала, дарк-метала, дэт-метала, блэк-метала и авангардного метала. Тексты некоторых песен были написаны под влиянием трудов английского оккультиста Алистера Кроули.

Список композиций

Участники записи 
 Томас Габриэль Фишер — гитара, вокал
 Мартин Эрик Айн — бас-гитара
 Эрол Унала — гитара
 Франко Сеза — ударные

Приглашенные музыканты 
 Лиза Миддельхауфе (Xandria)
 Равн (1349)
 Simone Vollenweider
 Сатир (Satyricon)
 Петер Тэгтгрен (Hypocrisy)

Примечания 

Альбомы Century Media Records
Альбомы, спродюсированные Петером Тэгтгреном